Con Team Nippo ci si può riferire a tre diverse squadre ciclistiche:
Il Team Nippo attivo tra 2004 e 2006;
Il Team Nippo attivo nel 2008;
Il Team Nippo attivo dal 2010 al 2019.